JMV peut désigner :
 Journal of Medical Virology, une revue scientifique à comité de lecture ;
 JMV Industries (où JMV sont les initiales du fondateur, Jean-Marie Vaur) un chantier naval français.